Siervas de los Pobres puede hacer referencia a uno de los siguientes institutos de vida consagrada de la Iglesia católica:

 Albertinas Siervas de los Pobres, congregación fundada por Alberto Chmielowski en 1891 en Cracovia (Polonia);
 Hermanas de San Vicente de Paúl, Siervas de los Pobres, congregación fundada por Elisabeth Robiano en Bruselas;
 Hermanas Siervas de los Pobres, congregación fundada por Giacomo Cusmano en 1880 en Palermo (Italia);
 Instituto de las Siervas de los Pobres, instituto secular fundado por Alberto Conrado De Vito en 1959 en Lucknow (India);
 Siervas de los Pobres, congregación fundada por Petra Moennigmann en 1969 en Pattuvam (India);
 Siervas de los Pobres de Angers, Oblatas de San Benito, congregación fundada por Camille Leduc en 1872 en Angers (Francia);
 Siervas de los Pobres, Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, congregación fundada por Joaquín Reina Castrillón en 1942 en Almería (España);
 Siervas de los Pobres de Jeanne Delanoue, congregación fundada por Jeanne Delanoue en 1704 en Saumur (Francia).

El término puede ser usado en algunas regiones para designar a las

 Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, sociedad de vida apostólica fundada por Vicente de Paúl y Luisa de Marillac en 1633.